Kijewski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kijewski (Moskau), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau

 Kijewski (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Kijewski (Tomsk), Siedlung in der Oblast Tomsk
 Kijewski (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd

Kijewski ist der Nachname von:
 Emil Kijewski (1911–1989), deutscher Radrennfahrer
 Niko Kijewski (* 1996), deutscher Fußballspieler